A-Band steht für:

 A-Band (Biologie), anisotroper Bereich im Sarkomer
 A-Band, Frequenzbereich in der Übertragungstechnik, siehe Frequenzband #Radiofrequenzen
 A-Band (NATO), das Frequenzband von 0 bis 250 MHz